Aberavon peut désigner :
 Aberavon, une ville du pays de Galles située dans le borough de comté de Neath Port Talbot ;
 Aberavon, une circonscription galloise utilisée depuis 1999 pour les élections de l’Assemblée puis du Senedd ;
 Aberavon, une circonscription du Parlement britannique utilisée depuis 1918 pour les élections générales de la Chambre des communes ;
 , une gare ferroviaire de la Great Western Railway.

Homonymie de toponyme